

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Golden Gate – stretto che unisce la baia di San Francisco con l'Oceano Pacifico.
 Golden Gate Bridge – ponte sospeso nella città statunitense di San Francisco, che si estende sopra l'omonimo stretto.
 Golden Gate – CDP della Contea di Collier, Florida
 Golden Gate – villaggio della Contea di Wayne, Illinois

Altro 
 Golden Gate – film del 1994 diretto da John Madden
 Golden Gate Quartet – gruppo afro-americano di musica gospel
 Golden Gate Yacht Club – club nautico di San Francisco, del quale fa parte l'imbarcazione Oracle Racing
 Il Golden Gate – romanzo di Alistair MacLean